Jacob Abel peut faire référence à:

Jake Abel, acteur
Jacob Friedrich von Abel

Voir aussi
Jacob Abels
John Jacob Abel